Freie Christengemeinde steht für: 

 Freie Christengemeinde – Pfingstgemeinde in Österreich, Gemeindebund in Österreich
 Mitgliedergemeinden im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden

Siehe auch:
 Freikirche